Bylsma ist der Familienname folgender Personen:

 Anner Bylsma (1934–2019), niederländischer Cellist
 Dan Bylsma (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Bylsma (* 1946), australischer Bahnradfahrer

Siehe auch:
 Bijlsma